Les Playoffs WNBA sont les playoffs de la Women's National Basketball Association (WNBA). Ils sont organisés en 3 tours et regroupent 8 équipes. Ils décident au terme du dernier tour de cette compétition du titre de champion WNBA.

Historique des playoffs WNBA 

Lors de la première saison, en 1997, seules huit équipes participèrent à la saison. Les quatre équipes les mieux classées s'affrontèrent, sans distinction d'appartenance à une Conférence. Il n'y eut que des demi-finales et une finale se disputant sur un seul match. La saison suivante, le format de compétition est conservé, mais les séries se jouent au meilleur des trois matchs. En 1999, un premier tour, appelé demi-finale de Conférence est instauré, voyant s'opposer les équipes classées deuxième et troisième de chaque Conférence sur une seule manche. Le vainqueur rencontre ensuite lors des finales de Conférence, l'équipe qui a fini en tête de chaque Conférence lors de la saison régulière, au meilleur des trois matchs. Les vainqueurs de ces finales de Conférence s'affrontent alors des Finales WNBA, au meilleur des trois matchs.

Format des playoffs 
Lors la saison inaugurale en 1997, la WNBA qualifie quatre équipes en play-offs qui s'affrontent une rencontre sèche en demi-finale et finale.

En 1998, la WNBA qualifie quatre équipes en play-offs, mais les demi-finales et la finale sont jouées au meilleur des trois rencontres.

En 1999, la WNBA qualifie six équipes en play-offs, les trois mieux classées de chaque conférence. Les deux équipes les moins bien classées s'affrontent sur une rencontre sèche puis défient l'équipe la mieux classée de la conférence sur une rencontre sèche. Les Finales sont jouées au meilleur des trois rencontres.

De 2000 à 2025 
Les huit équipes qualifiées étaient séparées en deux divisions, Est et Ouest : les demi-finales et finales de conférence sont disputées au meilleur des trois rencontres, tout comme les finales WNBA (opposant le vainqueur de chaque division) jusque 2004. Dès la saison WNBA 2005, les Finales sont disputées au meilleur des cinq rencontres.

De 2016 à 2021 
Une nouvelle formule est établie en 2016 qualifiant les huit meilleures équipes sans distinction de conférence, rappelant ainsi le format de la saison inaugurale et de 1998. Les playoffs sont maintenant disputés sur quatre tours au lieu de trois, dont les deux meilleures équipes sont exemptées des deux premiers tours et les équipes classées  et  du premier tour. Pour tenir compte de la fin de l'organisation en conférences de la post-saison, le nombre de matchs de saison régulière sont plus équilibrés indépendamment de leur conférence.

Les équipes classées aux  à  s'opposent sur un match sec disputé sur le terrain du mieux classé pour se qualifier pour le deuxième tour. De même sur un match sec, l’équipe ayant la tête de série la plus basse affrontera l’équipe classée , et l’autre survivant du premier tour jouera contre l’équipe classée .

Les vainqueurs du deuxième tour seront qualifiées pour les demi-finales. L’équipe la moins bien classée joue contre la tête de série numéro 1 et l’autre équipe joue la tête de série numéro 2 avant que les vainqueurs ne se retrouvent pour les Finales WNBA. Les demi-finales et les Finales WNBA se jouent au meilleur des cinq rencontres sur un format 2-2-1, l'équipe la mieux classé accueillant les rencontres 1,2 et 5. Selon Mark Tatum, le numéro 2 de la NBA,  Selon lui, .

Depuis 2022 
En novembre 2021, la WNBA annonce que les premiers tours de plays-offs ne seront plus disputés sur une rencontre éliminatoire mais avec un nouveau format : les huit équipes s'affronteront au premier tour au meilleur des trois rencontres puis selon le format 2-2-1 (l'équipe la plus mal classée accueillant les rencontres 3 et 4). Au premier tour, l'équipe la mieux classée accueille les deux premières rencontres, la belle étant jouée chez la moins classée : cette série est critiquée par la journaliste Mechelle Voepel qui déplore que l'équipe la moins bien classée puisse ne pas accueillir une seule rencontre si elle ne remporte pas un match et que l'équipe la mieux classée doive disputer une belle à l'extérieur.

Play-offs par saison

Saison 2015

Saison 2014

Saison 2013

Saison 2012

Saison 2011

Saison 2010

Saison 2009

Saison 2008

Saison 2007

Saison 2006

Saison 2005

Saison 2004

Saison 2003

Saison 2002

Saison 2001

Saison 2000

Saison 1999 
Les trois premières équipes de chaque Conférence sont qualifiées pour les playoffs. Les équipes classées numéro 2 et 3 s'affrontent lors d'un premier tour sur un match, le vainqueur de cette confrontation rencontrant l'équipe classée première de sa conférence lors des finales de Conférence au meilleur des trois matchs.

Saison 1998 
Les quatre équipes avec le meilleur bilan s'affrontent lors de demi-finales. Le premier rencontre le quatrième et le deuxième rencontre le troisième, les deux vainqueurs de ces matchs s'affrontent lors des finales. Chaque manche se dispute au meilleur des trois matchs.

Saison 1997 
Les quatre équipes avec le meilleur bilan s'affrontent lors de demi-finales. Le premier rencontre le quatrième et le deuxième rencontre le troisième, les deux vainqueurs de ces matchs s'affrontent lors de la finale sur une manche.

Notes et références

Liens externes 
  Historique des play-offs
  Site officiel de la WNBA

Women's National Basketball Association